Shechter est un patronyme pouvant désigner :
 Hofesh Shechter (1975-), un danseur et chorégraphe israélien.
 Itay Shechter (1987-), un footballeur israélien.